A Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro - FCETM  é uma faculdade do estado de Minas Gerais. 

Foi criada no ano de 1966 e possui cursos de administração, economia e ciências contábeis.

História

Cursos

Graduação
Administração
Administração - Ênfase em Marketing
Administração - Ênfase em Comércio Exterior
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas

Pós-Graduação
M.B.A. - Gestão Empresarial (Executivo e LatoSensu)
Marketing e Estratégias de Mercado (Lato Sensu)
Auditoria e Contabilidade (Lato Sensu)
Controladoria e Finanças (Lato Sensu)
Administração de Recursos Humanos (Lato Sensu)

Ligações externas

 Pàgina oficial da FCETM

Faculdades do Brasil